O Cytrun é uma distribuição Linux brasileira baseada no Slackware Linux. O projeto foi criado em 2006 por Michell Ludemann Garcia com objetivo de aumentar o nível de segurança de servidores.

O núcleo possui Linux Intrusion Detection System que adiciona esquemas de segurança extrema ao núcleo e que não são possíveis apenas com as funções nativas da núcleo. Com essas funções podemos proteger a integridade de arquivos do sistema operacional em nível de núcleo e não em nível de software, limitando assim o acesso a determinados recursos do sistema operacional até mesmo para o usuário root (administrador).

O Cytrun vem com IPS (Intrusion Prevention System), que é responsável por filtrar os pacotes no firewall antes que cheguem ao serviço/servidor, em outras palavras, todos os pacotes que chega ao servidor são enfileirados no firewall, os pacotes são analisados pelos Detectores de intrusos(IDS). Caso o IDS identifique que o pacote que está no firewall pode ser maléfico ao servidor, ele bloqueia o agressor no firewall em tempo real e rejeita o pacote maléfico, evitando assim que o ataque chegue ao seu servidor.

O Servidor Web do Cytrun (Apache) possui uma proteção extra que serve para bloquear ataques de Brute Force/DoS/DDoS.

A grande novidade do Cytrun Linux Server é a inclusão do Servidor VoIP (Asterisk) e Painel de Administração do VoIP-PBX.

O sistema conta com um painel de controle para administração remota com interface via Web baseado no Webmin , isso torna o sistema mais flexível para o administrador, que no caso pode adicionar e remover novos módulos dependendo a suas necessidades.

Screenshots

Ligações externas 
Desenvolvimento do Cytrun

Distribuições Linux